Татьяна Анатольевна Дзюба () — украинская писательница, литературовед, переводчик, журналистка, учёный — доктор наук по социальным коммуникациям, профессор, академик Национальной Академии наук высшей школы Казахстана. Член Национального союза писателей Украины (с 2002 года). Народный поэт Украины. «Золотой писатель мира».

Биография 
Татьяна Анатольевна Дзюба (девичья фамилия — Мурзенко) родилась 19 июля 1966 года в селе Брусница Кицманского района Черновицкой области).

Окончила факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, аспирантуру Института литературы Национальной Академии Наук Украины и докторантуру Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Доктор наук по социальным коммуникациям, профессор. Академик Национальной Академии наук высшей школы Казахстана. Почётный профессор Академического центра науки и образования имени Иоганна Гёте (Германия, Гессен, 2021). Член зарубежных академий: с 2014 года — Международной литературной Академии (наук и искусства) «Македония Презент» (г. Скопье, Македония), Международной Академии литературы и искусств Удмуртии; с 2015-го — Международной Медитеранской Академии имени братьев Миладиновых (г. Струга, Македония); с 2016-го — Международной Академии литературы и искусств Румынии (г. Бухарест); с 2017 года — член Международного союза писателей имени П. Богдано (руководитель — Етон Келменди, г. Брюгге, Бельгия), Международного клуба Абая (г. Алматы, Казахстан), Международной Академии литературы, искусств и коммуникаций (г. Берлин — г. Франкфурт-на-Майне, Германия); с 2018 года - член Славянской межкультурной, международной научно-исследовательской группы (г. Будапешт, Венгрия); с 2020 года — академик Международной общественной Академии Поэзии (г. Бишкек, Киргизстан; диплом и почётная медаль академика), академик Всемирной Ассоциации деятелей искусств «Глория» (Германия). С 2022 года - вице-президент Представительства «Ciesart» (Международной Палаты писателей и художников Испании) в Украине.
Казацкий генерал-хорунжий (с 2017).

Работала зав. отделом Черниговской областной газеты «Гарт», собкором центральной газеты «Молодь України» в Черниговской области; преподавателем Киевского института «Славянский университет» и Черниговского государственного педагогического университета имени Тараса Шевченко. Профессор Черниговского областного института последипломного педагогического образования.

Литературное и научное творчество 
Автор сборника стихотворений «Аккомодация к времени» (2000), литературоведческой книги «Талант как мера весомости» (2008), монографии «Жажда народа и жажда Отечества. Публицистика второй половины XIX — первой трети XX в.: Модель национальной идентичности» (2012), а также многочисленных литературно-критических и литературоведческих публикаций в газетно-журнальной периодике и научных изданиях.

В 2013 году в Польше вышла поэтическая книга Татьяны Дзюбы (в соавторстве с Сергеем Дзюбой) «Разговор мужчины и женщины» на польском и украинском языках (переводчики — Роксана Кжеминська, Марианна Хлопек-Лабо и Анна Тылютка; художница Ядвига Квятковська; Люблин). В 2014-м в США издана книга Татьяны и Сергея Дзюбы «Избранные стихотворения» на английском и украинском языках (переводчики — Люба Гавур и Богдан Бойчук; Нью-Йорк); а в Казахстане вышла поэтическая книга Татьяны и Сергея Дзюбы «Последнее кочевье любви» (на казахский язык перевёл Ауэзхан Кодар, а на русский — Владимир Ильин; Алматы). Также в 2015-м изданы книги Татьяны и Сергея Дзюбы «На серебристой ладони вечности» (на болгарском и украинском языках, переводчик Димитр Христов, редактор и консультант Анна Багряна, рецензент Боян Ангелов; София, Болгария, «Богианна»), «Яблоки из небесного сада» (на туркменском и украинском языках, переводчик Ак Вельсапар; Стокгольм, Швеция, «ГУН»), «Стихотворения на 60-ти языках мира» в четырёх томах (Торонто, Канада, «Новый мир»). В 2016 году издана книга избранных стихотворений Татьяны и Сергея Дзюбы в Сербии (на сербском и украинском языках) «На острове, далёком, как слёзы Евы» (переводчик — Ристо Василевски, предисловие — Мичо Цвьетича, Смедерево, издательство «Арка»).

В 2017-м книжка избранных стихотворений Татьяны Дзюбы «Танец Саломеи» вышла в Канаде (Торонто, «Новый Свет», в серии «Лауреаты премии имени Эрнеста Хемингуэя»). В 2018 году вышли книги избранных стихотворений Татьяны и Сергея Дзюбы: «Город Зима» (Беларусь, Минск, на белорусском языке, переводчик – белорусский писатель Михась Пазняков, предисловие поэта Анатолия Аврутина); «Дождь с твоими глазами» (Чехия, Градец-Кралове, на чешском и украинском языках, переводчики – поэт Милан Грабал и доктор искусствоведения Пётр Калина, послесловие – Милана Грабала); «Когда-то вы придумаете нас» (Вьетнам, Ханой, на вьетнамском языке, переводчики – профессор Нгуен Хыу Хоанг и поэтесса До Тхи Хоа Ли, предисловие — литературоведа Нгуена Суан Хоа).

Татьяна Дзюба побывала в Чехии — на премьере спектакля «Крылья Симаргла» (по её произведениям из чешской книги Татьяны и Сергея Дзюбы «Дождь с твоими глазами») на чешском языке — в театре музыки и поэзии «Агадир» (Брно). В этом же театре создали и спектакль «Влюбись в меня в субботу» по произведениям Сергея Дзюбы. Этот международный проект финансировало Министерство культуры Чехии. Основатель чешского театра «Агадир», драматург — Милена Фуциманова, директор театра, композитор — Ондржей Фуциман, он написал оригинальную музыку к спектаклям Татьяны и Сергея (Чехия, Моравия, Брно, 2019).

В 2019 году в Испании и Боливии издана книга стихотворений Татьяны и Сергея Дзюбы «Голоса двух поэтов» на испанском и украинском языках (переводчик — Галина Шитикова де Эскобар, Боливия). В Румынии, в Бухаресте напечатана книга стихотворений Татьяны и Сергея Дзюбы «Берега» на румынском и украинском языках (переводчик — известный румынский поэт, композитор, автор песен, общественный деятель Пауль Полидор).

В 2020 году в Киргизстане вышла книга стихотворений Татьяны и Сергея Дзюбы «Радуга на ресницах» (на киргизском и украинском языках). А в Канаде вышел пятый том Татьяны и Сергея Дзюбы «Стихотворения на 75 языках мира» (913 страниц, Торонто, 2020).

В 2021 году в Канаде вышла книга Татьяны и Сергея Дзюбы «Стихотворения на 80 языках мира». В Македонии, в Скопье издана книга Татьяны Дзюбы «Аккомодация к времени» - на македонский язык книжку перевела Вера Чёрный-Мешкова (2021).

В 2022 году: в Канаде в начале года издан пятитомник Татьяны и Сергея Дзюбы «Стихотворения на 90 языках мира» (г. Торонто). Также в Канаде в конце года издан пятитомник Татьяны и Сергея Дзюбы «Стихотворения на ста языках мира» (г. Торонто). Общий объём пятитомника (всех томов) - около пяти тысяч страниц. Также в издании - более 500 цветных иллюстраций.           

В 2020 году в Белорусском Театре поэзии в Минске поставили спектакль «Город Зима» по одноимённой белорусской книге Татьяны и Сергея Дзюбы в переводе Михася Пазнякова.

В 2020 году композитор, профессор Александр Яковчук создал кантату «Крылья Симаргла» на стихи Татьяны и Сергея Дзюбы.

Переводит на украинский язык поэзию и прозу с немецкого, а также славянских языков: русского, верхнелужицкого, болгарского, хорватского, чешского, белорусского и др. Стихотворения известных зарубежных поэтов в переводах Татьяны и Сергея Дзюбы вошли в хрестоматию «Современная художественная литература» для седьмого класса, рекомендованную для изучения в школах Министерством образования и науки Украины.     

Составитель и автор антологий современной украинской поэзии «Пастухи цветов» (1999) и «Станция Чернигов» (2002).

Вместе с поэтом Сергеем Дзюбой и заслуженным артистом Украины, композитором Николаем Збарацким написала цикл песен.

Супруг — писатель Сергей Дзюба — посвятил ей все свои 120 книг (по мнению литературоведов, это — единственный случай в истории мировой литературы).

Произведения Татьяны Дзюбы переведены на сто языков народов мира.

Татьяна Дзюба печаталась в украинских и зарубежных изданиях 80-ти стран: в США, Российской Федерации, Франции, Германии, Канаде, Китае, Японии, Бразилии, Швеции, Бельгии, Италии, Испании, Чехии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Македонии, Польше, Венгрии, Румынии, Литве, Латвии, Эстонии, Израиле, Сирии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Боливии, Вьетнаме, Белоруссии и др. Участница международных фестивалей поэзии и литературных праздников в Германии (2014, 2015, 2016), Болгарии (2015), Хорватии (2015), Казахстане (2016, 2017, 2018) и Российской Федерации. Представлена в седьмом томе Энциклопедии современной Украины (Институт энциклопедических исследований Национальной Академии Наук Украины).

Награды 
Лауреат литературных премий имени Николая Гоголя (1999), Михаила Коцюбинского (2001), Бориса Нечерды (2001), Дмитрия Нитченко (2002), Ивана Кошеливца (2003), Григория Сковороды (2005), Леонида Глибова (2011), Пантелеймона Кулиша (2012), премии Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины имени Ивана Франко за лучшую научную работу (2014), премии Украинской православной церкви Киевского патриархата имени преподобного Паисия Величковского (2014), Международной литературной премии «Золотой асык» (Казахстан, 2014), Международной литературной награды «Золотой перстень» (Македония, 2014), Малой Нобелевской премии — Международной литературной премии имени Людвига Нобеля «Будон» (Удмуртия, 2014), лауреат Международной литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя (Канада) — за укрепление творческих связей между народами (2015), лауреат Международной литературной награды Синдиката болгарских учителей «Победа» IX-го Международного фестиваля поэзии «Славянска прегръдка» (город Варна, Болгария, Славянская Академия литературы и искусства, 2015), лауреат XXXVI-го, XXXVII-го и XXXVIII-го Международных фестивалей поэзии и верхнелужицкой культуры (Германия, Баутцен-Дрезден-Берлин, 2014, 2015, 2016).

Лауреат Международной литературной премии имени Вениамина Блаженного (Беларусь - Австралия, 2016). Лауреат Международной литерной премии имени Юзефа Лободовского (Польша, 2016). Лауреат Международного литературного конкурса имени де Ришельё (Германия ― Украина, г. Одесса; более 200 писателей из 20-ти стран): высшая награда — «Бриллиантовый Дюк» в номинации — «Поэзия» (2016). Награждена дипломом международного фестиваля «Литавры» (Украина, 2016). Участник творческой поездки в Казахстан по приглашению Казахского национального университета имени аль-Фараби. Читала лекции, выступала на юбилее Международного клуба Абая, международного журнала «Аманат» и казахского писателя Роллана Сейсенбаева. Награждена медалью Международного клуба Абая (2016). Лауреат Международного фестиваля литературы и искусств в Бухаресте (Румыния, 2016).

Победитель Международного литературного конкурса в Бельгии (2017). Лауреат Международной литературной премии издательства «Арка» (Сербия, 2017). Лауреат Международной литературной премии «Мир Пограничья» (награждена за выдающуюся переводческую деятельность, Украина, 2017). Лауреат Всеукраинского рейтинга популярности «Золотая Фортуна» (награждена медалью «Трудовая Слава» в номинации «Писатель года», Украина, 2017). Награждена международной медалью Франческо Петрарки (Италия, 2017). Победитель Международного фестиваля литературы и искусств (Италия — Германия — Украина) и Международного литературного конкурса «Пушкин и Гоголь в Италии» (высшие награды в номинациях «Поэзия» и «Проза» — «Бриллиантовый Дюк в Риме», 2017). Лауреат Международной литературной премии имени Алексея Жданова (г. Минск, Беларусь - Австралия). Участница IV-го Всеукраинского фестиваля журналистов «Азовское лето — 2017» (г. Бердянск). Победитель Национального конкурса «Українська мова — мова єднання» (1 место, г. Одесса, 2017). Победитель Международного литературного конкурса имени де Ришельё за 2017 год (г. Одесса, Украина — Германия). Награждена международными медалями Леси Украинки и Генриха Бёлля — немецкого писателя, Нобелевского лауреата. Получила и «Бриллиантовый Дюк» — высшую награду этого украинско-немецкого конкурса — стала победителем Международных литературных Олимпийских игр (на них соревновались более 300 известных писателей из 25 стран), а также победила в номинации «Поэзия». Лауреат Международной литературной премии имени Гомера (Греция, 2017). Лауреат премии имени Ивана Багряного - награда Фундации Ивана Багряного (США) и всеукраинского журнала «Борисфен» (2017). Академик Национальной Академии наук высшей школы Казахстана (с 2017). В 2017 году совершила длительные научные поездки в Болгарию (по приглашению Софийского университета) и Казахстан (по приглашению Казахского национального университета имени аль-Фараби, Алматы) и творческие поездки — в Польшу (Краков), Германию (Дрезден) и Чехию (Прага).

Лауреат Международной литературной премии имени Антуана де Сент-Экзюпери (Франция, 2018). Лауреат Всеукраинской премии «За подвижничество в развитии государственности Украины» имени Якова Гальчевского (за международную культурологическую деятельность; г. Киев, Украина, 2018). Лауреат Международной литературной премии имени Джека Лондона (г. Сан-Франциско, США, 2018). Побывала в Беларуси, в Минске: провела презентации, выступила на научной конференции. Награждена премией имени народного поэта Беларуси Максима Танка и нагрудным знаком (медалью) Союза писателей Беларуси «За большой вклад в литературу» (2018). Победитель ХХ-го юбилейного Всеукраинского фестиваля журналистов «Азовское лето-2018» (Бердянск). Лауреат Международной премии авторской песни имени Василия Симоненко (г. Киев - г. Луцк, 2018). Победитель Национального конкурса «Українська мова - мова єднання» (Национальный союз журналистов Украины, г. Одесса, 2018). Лауреат Международной литературной премии имени Михаила Булгакова (2018). Лауреат премии «Бриллиантовый Дюк» в номинации «Поэзия» (Международный литературный конкурс имени де Ришельё: Одесса, Украина - Франкфурт-на-Майне, Германия, 2018). По приглашению Казахского национального университета имени аль-Фараби, побывала с творческой и научной поездкой в Казахстане, в Алматы. Торжественно получила высокую государственную награду Казахстана - Серебряную медаль аль-Фараби (2018). Лауреат награды «Личность слова и дела» (Международная Академия деятелей литературы, искусств и коммуникаций, Германия, 2018). Победитель международного конкурса имени Олеся Гончара журнала «Бористен» (2018).

В 2019 году – награждена почётной международной медалью Мигеля де Сервантеса (Испания-США-Канада). Лауреат Международной литературной премии имени Владислава Ходасевича (Беларусь, г. Минск, 2019). Награждена медалью Максима Богдановича (Беларусь, г. Минск, 2019). Победитель ХХI-го Всеукраинского фестиваля журналистов «Азовское лето-2019» (Бердянск). Награждена почётной международной медалью Франца Кафки (Германия-Австрия-Чехия, 2019). Победитель Национального конкурса «Українська мова – мова єднання» (г. Одесса, 2019). Награждена премией Ордена Карпатских Рыцарей на фестивале «Рыцарь Карпат» (г. Ужгород, 2019). Лауреат Международной премии литературы и искусства имени Мыколы Лысенко (г. Одесса, Украина – Германия, 2019). Победитель Международного фестиваля литературы и искусств имени де Ришельё (высшая награда «Бриллиантовый Дюк» в номинации «Поэзия», 2019). Лауреат награды «Личность слова и дела» (Международная Академия деятелей литературы, искусств и коммуникаций, Германия, 2019).

В 2020 году - лауреат Международной литературной премии имени Марка Твена (США). Посол мира - лауреат Международной литературной премии мира (Германия - США, 2020). Лауреат Международной художественной премии имени Сергея Васильковского (г. Киев, 2020). Премия имени Галшки Гулевичевны (г. Киев – г. Луцк, 2020). Лауреат Международной художественной премии имени Ильи Репина (Украина, США, Германия, 2020). Лауреат Международной литературной премии имени Эмиля Золя (Франция, 2020). Победитель Международного литературного конкурса имени де Ришельё в номинации «Поэзия» («Бриллиантовый Дюк» (2020). Получила Почётную награду «Народный поэт Украины» (Киев, 2020). Награждена Почётным дипломом Шестой Международной литературно-художественной выставки в Одессе, в которой участвовали художники и писатели из 40 стран (2020). Лауреат Международной литературно-художественной премии имени Ивана Айвазовского (Украина, Германия, США, 2020). Лауреат награды «Личность слова и дела» (Международная Академия деятелей литературы, искусств и коммуникаций, Германия, г. Франкфурт-на-Майне, 2020).

В 2021 году - лауреат Международной литературной премии имени Мацуо Басё (Япония, США, Германия). Лауреат Международной художественной премии имени Архипа Куинджи (г. Киев, 2021). Лауреат Международной литературной премии имени Леси Украинки (2021). «Лучшим музыкальным произведением года» стала сценическая кантата для сопрано, тенора, флейты и фортепиано «Крылья Симаргла», которую заслуженный деятель искусств Украины, Шевченковский лауреат Александр Яковчук создал на стихотворения Татьяны и Сергея Дзюбы (кантата звучит около 30 минут; Киев, 2021). Награждена «Золотым дипломом» за выдающуюся творческую, научную и международную деятельность (Германия, 2021). Лауреат Международной литературной премии имени Роберта Бернса (Шотландия - США, 2021). Награждена Почётным дипломом в Азербайджане за пятитомник своих стихотворений в переводах на 80 языков мира (г. Баку, «Факел дружбы», 2021). Награждена Почётным знаком «За особенные заслуги» Национального союза журналистов Украины (г. Киев, 2021). Награждена Почётным знаком (медалью) Национального союза писателей Украины (г. Киев, 2021). На Международном конкурсе литературы и искусств имени де Ришельё получила высшую награду «Бриллиантовый Дюк» в номинации «Поэзия» (Украина, г. Одесса – Германия, г. Франкфурт, 2021). Лауреат Международной литературной премии «Global Prestigious Award» имени Махатмы Ганди (Индия, 2021). Лауреат премии мира «De Finibus Terrae» (Италия, г. Рим, 2021). Лауреат Почётной награды «За выдающийся вклад в социальную справедливость и основной принцип мирного, гармонического процветания в государствах мира и между нациями, народами» (премия мира, Великобритания, Индия, 2021). Лауреат Международной литературной премии имени Иоганна Гёте (Германия, 2021). Лауреат международной премии «Inspiring Leadership Award» («Лидер, который вдохновляет», Индия, 2021). Лауреат Международной литературной премии «Cristal» (Испания, г. Барселона, 2021). Лауреат Международной литературно-художественной премии имени писателя и художника Patricio Vivanco Williams (Италия, г. Рим, 2021). Лауреат Международной литературной премии «Gold Cup award» («Золотой Кубок») в Эквадоре (2021). Лауреат международных премий мира в Ливане и Марокко (2021). Лауреат Международной литературной премии «Mensajeros de la paz» («Посланники мира») в Испании (г. Мадрид). В Италии напечатали календари на 2022 год с портретами выдающихся писателей со всего мира. Представлены там и украинцы Татьяна и Сергей Дзюбы (г. Рим, 2021).

В 2022 году - лауреат Международной премии литературы и искусств имени Махатмы Ганди (Индия, г. Дели). Лауреат Всемирной творческой премии «Золотое перо» (Перу, г. Лима, 2022). Лауреат Международной литературной премии «Золотой писатель мира» (совместная награда 10 государств: США, Англии, Германии, Франции, Италии, Испании, Украины, Китая, Индии и Японии, 2022). Лауреат международной премии «Global Humanitarian Award» (Индия, 2022). Лауреат почётной премии «Икона мира» (Италия, 2022). Лауреат Международной литературной премии «Совершенство» (Сирия, 2022). Лауреат Почётной награды «За заслуги» (Германия, г. Франкфурт, 2022). «Всемирный Посол культуры и литературы» (награда Международной палаты писателей и художников Испании, г. Мадрид, 2022). Награждена Почётной медалью Международной Академии Поэзии (Киргизстан, г. Бишкек, 2022). Лауреат международных премий «Икона мира» (в Хорватии, Сербии, Индии и Ираке (2022). Лауреат международной премии «Лидер новой генерации» (Филиппины, г. Манила, 2022). Лауреат Почётной награды «Человек года» (Чехия, 2022). Лауреат Международной литературной премии имени Леонардо да Винчи (Италия, Германия, 2022). Победитель и посол почётной международной премии «Книга для Мира» (Италия, 2022). Лауреат международной премии «Голос поэзии» (Аргентина, 2022). Татьяна и Сергей Дзюбы попали в «Золотую книгу мировых рекордов» в Индии. «Женщиной, которая больше всех вдохновляет на Земле» названа украинка Татьяна Дзюба, которой её муж Сергей Дзюба посвятил все свои 110 книжек, более 130 песен и около 40 радиопьес и сериалов. Также Татьяна Дзюба стала «Женщиной года» и лауреатом Международной литературной премии «Global Woman», а Сергей Дзюба назван «Мужчиной года» и лауреатом Международной литературной премии «Global man» (Индия, г. Дели, 2022). Награждены супруги и в Испании: Татьяна стала «Женщиной года», а Сергей – «Мужчиной года» – его наградили за все книги, посвящённые жене (г. Мадрид, 2022). Лауреат международной премии «Золотое перо» в Азербайджане (г. Баку, 2022). Лауреат международных премий «За выдающуюся творческую деятельность» (Марокко, Коста-Рика) и «Писатели года» (Марокко, Эквадор, 2022). Сергей и Татьяна Дзюбы получили международные сертификаты в Испании - их поэзии вошли в антологию «Золотая книга мира», переведённую на 40 языков (г. Мадрид, 2022). Лауреат Благородной премии ООН «Un Rescue Noble Award» – за выдающийся вклад в сфере прав человека и социальной работы (Нигерия, 2022). Награждена Почётным знаком «За яркое творчество, международные проекты и волонтёрскую деятельность (Нигерия, 2022). Лауреат Международной литературной премии «Machu Picchu» (Перу, г. Лима, 2022). Лауреат международных литературных фестивалей «International Uzbekistan Festival» и «World Festival» в Узбекистане (г. Ташкент, 2022). Победитель Международного литературного фестиваля «Большой Шелковый путь» («The Great Silk Road Festival»: Турция, Германия, Украина, Узбекистан, Индия, Бангладеш, Китай, 2022). Лауреат Международной литературной премии «The Golden Scroll Award» («Золотой свиток») в Швейцарии (2022). Победитель Международного литературного конкурса имени Эрнеста Хемингуэя в Германии (2022). Лауреат международной премии «За выдающуюся деятельность» (Нигерия, 2022). Победитель Международного фестиваля литературы и искусств «Лето-2022» в Ташкенте (Узбекистан, Турция, Мексика, Бразилия, Индонезия) за пятитомник «Стихотворения на 90 языках мира» (2022). Посол культуры и литературы (Марокко, 2022). Лауреат Международной литературной премии имени Виктора Гюго (Франция, г. Париж, 2022). Лауреат Международного фестиваля литературы и искусств «Дружба-2022»: Узбекистан, Венесуэла, Турция, Туркменистан, Вьетнам, Боливия (г. Ташкент, 2022). Победитель Международного литературного конкурса имени де Ришельё: высшая награда «Бриллиантовый Дюк» в поэзии (Украина, г. Одесса – Германия, г. Франкфурт, 2022). Лауреат Международного фестиваля литературы и искусств «Осень-2022»: Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Грузия, Армения, Молдова, Парагвай (г. Ташкент, 2022). Лауреат Международной литературной премии «Золотое перо» (Мексика, 2022). Лауреат международной премии «За альтруизм» (Швейцария, 2022). Лауреат международной награды «За большой вклад в литературу» (Пакистан, 2022). Лауреат награды «За выдающуюся творческую деятельность» (Уругвай, Колумбия, 2022).                                                                                                                                                   

В 2023 году — лауреат Почётной награды «Личность слова и дела» (Германия, г. Франкфурт). Лауреат международного фестиваля «Зима-2023» (Узбекистан, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Латвия, Литва, Эстония). В «Золотой книге мировых рекордов» зафиксированы новые мировые рекорды супругов-украинцев С. і Т. Дзюбы: их произведения переведены на сто языков мира и напечатаны в 80 странах, за рубежом вышло на разных языках более 50 их книг; у Сергея Дзюбы есть  переводы мировой классики из 80 языков; Сергей и Татьяна Дзюбы – лауреаты более 250 международных наград в 65 странах; раньше официально зафиксирован мировой рекорд: Сергей Дзюба посвятил супруге Татьяне 120 книг, более 130 песен и около 40 радиопьес и сериалов (Индия, 2023).  
                                                          
Лауреат Международного литературного конкурса «Гранослов», конкурса «Лучшая книжка года» (неоднократно), «Женщина года» (дважды) и других премий. Награждена Почётными грамотами Союза писателей Беларуси (2010) и Черниговского областного совета (2013), а также Почётной грамотой Союза болгарских писателей и Нагрудным знаком «Золотой Пегас» за выдающуюся литературную и научную деятельность (2014); юбилейной медалью Украинского фонда культуры «За верность заветам Кобзаря» (к 200-летию Тараса Шевченко, за подписью украинского Поэта Бориса Олийныка, 2014), медалью Ивана Мазепы (2016), орденом «За розбудову України» («За развитие Украины», 2016), медалью «За возрождение Украины» (2016), медалью Богдана Хмельницкого (2016), Почётной грамотой Национального союза журналистов Украины (2016), Почётной грамотой Департамента культуры и туризма Черниговской облгосадминистрации (2016), медалью Александра Довженко (2017), Почётной грамотой Национального союза писателей Украины (2019).

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Украины XX века
Писатели Украины XXI века
Украинские писательницы XX века
Украинские писатели XXI века
Члены Национального союза писателей Украины